Distant Earth — восьмой студийный альбом немецкого музыканта и продюсера электронной музыки Андре Таннебергера, выпущенный 29 апреля 2011 года.

Список композиций 
CD 1:

CD 2

CD 3 — Club versions
 Twisted love (Distant Earth Vocal Club Version) (feat. Cristina Soto)
 Twisted love (Distant Earth Intro Club Version) (feat. Cristina Soto)
 This is your life (feat. Fuldner) (club version)
 Move on (feat. JanSoon) (club version)
 Where you are (feat. Kate Louise Smith) (club version)
 All I need is you (feat. Sean Ryan) (club version)
 Heartbeat (with Amurai feat. Melissa Loretta) (club version)
 Apollo road (with Dash Berlin) (club version)
 Chapter one (with Josh Gallahan) (club version)

Форматы 
 CD+CD+CD тройное издание — содержащее 34 композиций альбома

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте Андре Танненбергера 
 
 
 
 

Альбомы ATB
Альбомы Kontor Records